{{Ficha de noble 
|nombre = Andrés
|título = Príncipe del Reino UnidoDuque de York 
|imagen = The Duke of York in Belfast (cropped).jpg
|epígrafe = Andrés de York en 2013.
|otros títulos = Conde de InvernessBarón KillyleaghCaballero de la Orden de la Jarretera
|nombre completo = Andrew Albert Christian Edward
|fecha de nacimiento = 
|lugar de nacimiento = Palacio de Buckingham, Londres, Reino Unido
|fecha de defunción = 
|lugar de defunción = 
|lugar de entierro = 
|regente = 
|sucesor = 
|suc-tipo =
|heredero =
|firma = Signature of Prince Andrew, Duke of York.svg
|residencia = Royal Lodge, Windsor
|consorte = 
|descendencia = 
Princesa Beatriz de York
Princesa Eugenia de York
|casa real = Windsor
|dinastía = 
|himno real = 
|padre = Príncipe Felipe, duque de Edimburgo
|madre = Isabel II del Reino Unido
|escudo = Coat of Arms of Andrew, Duke of York.svg
|religión = Anglicanismo
|tratamiento = Alteza Real(en desuso)
|fuerza= Marina Real británica
|conflictos= Guerra de las Malvinas
|periodo1=Desde el |predecesor1=Alberto |título1=Duque de York|tamaño de imagen=300px|subtítulo1=(octava creación)|lealtad=Reino Unido|rango=Vicealmirante|condecoraciones=*Caballero Real de la Muy Noble Orden de la Jarretera
Caballero Gran Cruz de la Real Orden Victoriana}}

El príncipe Andrés, duque de York (nacido Andrew Albert Christian Edward; Londres, 19 de febrero de 1960), es el tercer hijo y el segundo hijo varón de la reina Isabel II del Reino Unido y de su marido, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Es el actual duque de York desde el 23 de junio de 1986, fecha en la cual fue nombrado por su madre y en la que contrajo matrimonio con Sarah Ferguson. Actualmente ocupa el octavo puesto en la línea de sucesión al trono británico y de los reinos de la Mancomunidad de Naciones, pero al nacer ocupaba el segundo, tras su hermano mayor, el actual rey Carlos III.

 Infancia y juventud 

El príncipe Andrés nació en el Palacio de Buckingham, y desde su nacimiento, como hijo de la monarca reinante en aquel momento, recibió el título de príncipe con el tratamiento de alteza real. 

Su madre fue la reina Isabel II, hija mayor del rey Jorge VI e Isabel, la Reina Madre. Su padre fue el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, quien a su vez es el único hijo del príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca, hijo del rey Jorge I y de la princesa Alicia de Battenberg, siendo descendiente directo de la reina Victoria. 

Fue bautizado en el Palacio de Buckingham el 8 de abril de 1960. Sus padrinos fueron el príncipe Enrique, duque de Gloucester (tío de su madre); la princesa Alejandra de Kent; John Elphinstone (primo de su madre); Hugh Fitzroy, duque de Grafton y Georgina Kennard.

El príncipe recibió en sus primeros años educación en casa, para posteriormente ingresar en la Heatherdown Preparatory School y en Gordonstoun (la misma escuela que su padre y hermano mayor).

 Servicio en la Marina Real 

En 1978 se alistó en la Marina Real británica. Durante la Guerra de las Malvinas sirvió en el portaaviones HMS Invincible, donde se desempeñó en misiones de combate como piloto de helicópteros. Ascendió al grado de comandante hasta su baja en 2001.

 Matrimonio y descendencia 

El 23 de julio de 1986, el príncipe contrajo matrimonio con Sarah Ferguson en la Abadía de Westminster. Como es la costumbre monárquica, el día de la boda la reina le concedió a Andrés los títulos de duque de York, conde de Inverness y barón Killyleagh. De la misma manera su esposa recibió el título de duquesa de York, siendo tratada como Su Alteza Real (S. A. R.). De esta relación nacieron sus hijas:
 La princesa Beatriz de York, nacida el 8 de agosto de 1988. Casada el 17 de julio de 2020 con Edoardo Mapelli Mozzi (nacido el 19 de noviembre de 1983).
 Sienna Mapelli Mozzi (nacida el 18 de septiembre de 2021).
 La princesa Eugenia de York, nacida el 23 de marzo de 1990. Se casó el 12 de octubre de 2018 con Jack Christopher Stamp Brooksbank, nacido el 3 de mayo de 1986, descendiente directo de los Barones Brooksbank, emparentado con los condes de Leicester.
 August Brooksbank (nacido el 9 de febrero de 2021). 

En 1992 la pareja se separó de hecho, para divorciarse en 1996. Sarah perdió el tratamiento de alteza real, pero retuvo el título de duquesa de York. Reside en la mansión de Sunninghill Park.

 Caso Jeffrey Epstein 

Virginia Giuffre, una de las víctimas de tráfico sexual del millonario Jeffrey Epstein, en su declaración afirmó que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés de Inglaterra en el año 2001.
En su primera entrevista para un medio británico, Giuffre contó cómo fue ''llevada''a Londres desde Estados Unidos cuando tenía 17 años.
Según su relato, Epstein y su entonces pareja, Ghislaine Maxwell (hija del magnate de los medios Robert Maxwell), la llevaron al club nocturno Tramp de la capital británica para encontrarse con Andrés de Inglaterra.
El príncipe Andrés ha sido criticado desde hace muchos años por su amistad con Jeffrey Epstein.
"Ya en el auto, Ghislaine me dijo que tenía que hacer con Andrés lo mismo que había hecho con Jeffrey, y eso me puso enferma", aseguró.
La víctima contó que aquel encuentro sexual con el príncipe, que tuvo lugar según su relato en una habitación de la casa de Maxwell en el barrio Belgravia, "no duró mucho" y resultó "desagradable".
"Él no se portó mal ni nada, pero se levantó, dijo gracias y se fue", contó. Antes, relató cómo había sido su encuentro en el club, por el que definió al príncipe Andrés como "el bailarín más espantoso" que había visto en su vida.
"Era horrible, y no paraba de sudar encima de mí. Su sudor se esparcía por todos lados como si fuera lluvia. Me daba asco, pero sabía que tenía que hacerle estar contento, porque era lo que Jeffrey y Ghislaine esperaban de mí".

 Obligaciones reales 

Andrés era representante especial de Comercio e Inversión del Reino Unido.

El día 20 de noviembre de 2019 el duque de York, a través de un comunicado público, anunció su retiro de la vida pública a raíz del escándalo suscitado por su supuesta amistad con el empresario Jeffrey Epstein, quien se "suicidó" en la cárcel acusado de tráfico y abuso sexual de menores.

El 13 de enero de 2022 se anunció la retirada al príncipe Andrés de todos sus títulos militares y patrocinios reales, y su devolución a la reina, por la causa civil a la que se enfrenta en Estados Unidos por agresión sexual. Además, tendrá que dejar de usar el tratamiento de alteza real. Según fuentes cercanas a la familia real británica, fue el propio príncipe quien renunció voluntariamente a todos sus cargos honoríficos.

 Títulos 
 19 de febrero de 1960 - 23 de julio de 1986: Su Alteza Real el príncipe Andrés.
 23 de julio de 1986 - 13 de enero de 2022: Su Alteza Real'' el duque de York.
 13 de enero de 2022 - presente: El duque de York.

Armas

Estandartes

Honores
Condecoraciones

 21/02/2011: Caballero Gran Cruz de la Real Orden Victoriana (GCVO) 
 2/06/2003 – 21/02/2011: Caballero Comendador de la Real Orden Victoriana (KCVO)  
 19/12/1979 – 2/06/2003: Comendador de la Real Orden Victoriana (CVO)  
 23/04/2006: Caballero Real de la Muy Noble Orden de la Jarretera (KG)

Medallas

 1977: Medalla del Jubileo de Plata de la Reina Isabel II
 1982: Medalla del Atlántico Sur
 2002: Medalla del Jubileo de Oro de la Reina Isabel II
 2012: Medalla del Jubileo de Diamante de la Reina Isabel II
 2022: Medalla del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II
 2016: Medalla de servicio prolongado naval y buena conducta
 1990: Medalla conmemorativa de Nueva Zelanda
 2001: Condecoración de las fuerzas canadienses (CD) (con un broche)
 2005: Medalla Conmemorativa del Centenario de Saskatchewan

Cine

Ancestros

Línea de Sucesión

Notas

Referencias

Enlaces externos 

Andres duque de York
Andres duque de York
A
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Olaf
Miembros de la Orden de la Jarretera
Andres York
Miembros de la Royal Society
York, Andres